Con il nome di San Faustino si indicano:

Feste 
 Festa di san Faustino o festa dei single.

Geografia 
Colombia
 San Faustino – corregimiento di Cúcuta nel dipartimento di Norte de Santander
Italia
 San Faustino – frazione di Cingoli in provincia di Macerata
 San Faustino – frazione di Fidenza in provincia di Parma
 San Faustino – frazione di Narni in provincia di Terni
 San Faustino – frazione di Rubiera in provincia di Reggio nell'Emilia
 San Faustino – frazione di San Martino del Lago in provincia di Cremona

Santi e beati 
 San Faustino (II secolo) – nobile, cavaliere, martire con il fratello Giovita, patroni di Brescia; celebrati il 15 febbraio
 San Faustino di Perugia (III secolo) – martire a Perugia con i santi Fiorenzo, Giuliano, Ciriaco e Marcellino, celebrato il 5 giugno
 San Faustino (III secolo ?) – martire e patrono di Pontedera; festeggiato il secondo giovedì di ottobre
 San Faustino (IV secolo) – vescovo di Brescia; celebrato il 16 febbraio
 San Faustino martire (IV secolo) – martire con Timoteo e Venusto, celebrato il 22 maggio
 San Faustino (IV secolo) – martire con il fratello Simplicio e la sorella Viatrice, celebrato il 29 luglio
 San Faustino di Todi (IV secolo) – martire; celebrato il 29 luglio
 Beato Faustino Chiari (-1467) – frate francescano; celebrato il 13 maggio
 San Faustino dell'Incarnazione (1831-1925) – padre scolopio spagnolo, fondatore del Pio istituto calasanziano; celebrato l'8 marzo
 Beato Faustino Oteiza Segura (1890-1936) – padre scolopio, martire ad Ayegui; celebrato il 9 agosto
 San Faustino – martire in Africa con Lucio, Candido, Gennaro ed altri, celebrato il 15 dicembre
 San Faustino martire – patrono di Pietradefusi

Famiglie nobili 
 Denominazione del ramo della famiglia dei Bourbon del Monte Santa Maria (principi di San Faustino)

Altro 
 San Faustino – stazione della metropolitana di Brescia